Nieruchomy poruszyciel – polski thriller erotyczny z 2008 roku
 Pierwszy Poruszyciel albo Nieruchomy Poruszyciel – w filozofii Arystotelesa przyczyna ruchu obrotowego piątego elementu (pozostałe to ziemia, ogień, powietrze i woda) znajdującego się na obwodzie świata.